Ligorio ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ligorio i Ferrandiz (* 1975), katalanischer klassischer Pianist und Musikpädagoge
 Pirro Ligorio (1514–1583), italienischer Maler, Antiquar, Architekt und Gartenarchitekt des Manierismus
 Salvatore Ligorio (* 1948), Erzbischof von Matera-Irsina